Wnukowo bezeichnet:

einen der Moskauer Flughäfen, siehe Flughafen Moskau-Wnukowo
eine der Stadt Moskau unterstellte Siedlung städtischen Typs, siehe Wnukowo (Moskau)